Freak of Nature () — второй студийный альбом американской певицы Анастейши, выпущенный 23 ноября 2001 года на лейбле Epic Records. Альбом достиг #27 в американском чарте Billboard 200, в то время как в Великобритании расположился под #4, а в Бельгии, Дании, Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Швейцарии под #1. Freak of Nature был продан тиражом более 4,5 млн копий по всему миру.

В американское издание альбома были включены три ремикса на песни «One Day in Your Life», «You’ll Never Be Alone» и «Don’t Stop (Doin' It)», а также новая песня «I Thought I Told You That», записанная при участии американской певицы Фэйт Эванс. Коллекционное издание было выпущено в ноябре 2002 года в Европе и включало бонус-диск, содержащий «I Thought I Told You That», классическую диснеевскую песню «Someday My Prince Will Come», песню «Boom», которая стала официальной песней Чемпионата мира по футболу (2002), а также три ремикса и две живые записи.

Список композиций 

Примечания
 «Don’t Cha Wanna» содержит элементы из песни «I Believe (When I Fall in Love It Will Be Forever)», исполненной Стиви Уандером

Чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы Анастейши
Альбомы на английском языке
Альбомы Epic Records